Rodri (1934–2022) Francisco Rodríguez García, válogatott spanyol labdarúgó
 Rodri (1942) Roberto Rodríguez Aguirre, spanyol labdarúgó, kapus
 Rodri (1971) Antonio Rodríguez Saravia, spanyol labdarúgó, csatár
 Rodri (1979) Rodrigo Gimeno Molina, spanyol labdarúgó, középpályás
 Rodri (1984) Sergio Rodríguez García, spanyol labdarúgó, középhátvéd
 Rodri (1985) Rodrigo Ángel Gil Torres, spanyol labdarúgó, középpályás
 Rodri (1986) Rodrigo Suárez Peña, spanyol labdarúgó, középpályás
 Rodri (1990) Rodrigo Ríos Lozano, spanyol labdarúgó, csatár
 Rodri (1996) Rodrigo Hernández Cascante, válogatott spanyol labdarúgó
 Rodri (2000) Rodrigo Sánchez Rodríguez, spanyol labdarúgó, középpályás